Тарелка — ударный музыкальный инструмент в виде парного или одинарного металлического диска с неопределённой высотой звучания.

История 
Известны с древнейших времен, встречаясь в Китае, Индии, позже — в Греции и Турции.

Тарелки, вместе с увеличением группы ударных в оркестре, вероятно, впервые появились в партитурах Глюка. В конце XVIII века, в период Гайдна и Моцарта тарелки (вместе с большим барабаном и треугольником) в оперных партитурах встречались редко, только с целью отразить варварский или турецкий колорит (см. Янычарская музыка). В симфониях они встречаются единственный раз, в «Военной симфонии» Гайдна, что было исключением для того времени. В концертных произведениях второй четверти XIX века тарелки требуются всё чаще и чаще, уже практически во всех партитурах. Берлиоз жаловался на несовершенство оркестров того времени: «Тарелки всегда были либо треснутые, либо выщербленные». В последние десять лет XIX века в качестве нового эффекта в оркестре становятся резкие удары по тарелке палочкой или «гвоздём» от треугольника. Дебюсси в своих партитурах извлекает очень тонкие эффекты, едва уловимое тремоло тарелок, появляющееся и исчезающее.

Описание 
Представляют собой диск выпуклой формы, изготовленный из особых сплавов путём литья и последующей ковки. В центре тарелки имеется отверстие, предназначенное для закрепления инструмента на специальной стойке или для прикрепления ремня.

Среди основных приёмов игры: удары различными палочками и колотушками по подвешенным тарелкам, удары парных тарелок друг о друга, игра смычком. Звук прекращается от прикладывания музыкантом тарелок к своей груди.

Как правило, удары тарелок приходятся на сильную долю, одновременно с большим барабаном. Их партии пишутся рядом. Звук тарелок в forte резкий, блестящий, дикий, в piano — таинственно шелестящий и гораздо мягче. В оркестре тарелки прежде всего динамически подчёркивают кульминацию, но нередко их роль сводится к красочной ритмике или специальным изобразительным эффектам.

Виды тарелок для ударной установки 
 Хай-хэт, чарльстон — парные тарелки, управляемые педалью. Обычный диаметр 13—14" (дюймов).
 Райд — ведущая тарелка. В отличие от крэша край райда достаточно толстый. Обычный диаметр 20".
 Крэш — тарелка с плавным уменьшением толщины от купола к краю. Обладают плотным широкополосным звучанием. Обычный диаметр 16—18". В оркестре используют пару таких тарелок, удерживаемых в руках и ударяемых друг о друга.
 Эффект-тарелки
 Сплэш — маленькие и тонкие тарелки с шипящим звуком. Ударяют по ним очень сильно. Предназначены для выделения акцентов, чаще всего синкопированных. Обычный диаметр 8—10".
 Чайна — тарелки с краем, изогнутым против направления изгиба основной части тарелки (райд-зоны). Толщина от купола к краю практически не меняется. Звучание грязное и громкое. Предназначены для игры крэш и райд-партий. Диаметр 6—27". Тарелки диаметром 12" и менее могут называться чайна-сплэш или мини чайна.
 Свиш и панг — чайна-подобные тарелки для игры райд-партий. Свиш чаще всего используют с заклёпками как на сизле. Обычный диаметр 16—22", для панга — 18—20".
 Сизл (sizzle cymbal) — тарелка райд с дополнительным металлическим элементом (клёпками или цепочкой) для дребезжащего звучания.

Другие виды 

 Караталы
 Сагаты
 Чинг
 Кимвалы

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 

 
Металлофоны
Военная музыка